Jméno a příjmení Josef Jakubec má více nositelů:

 Josef Jakubec (básník) (1858–1889) – český básník
 Josef Jakubec (hudebník) (1896–1966) – český fagotista a hudební pedagog
 Josef Jakubec (kněz) (1899–1955) – český římskokatolický kněz, biskupský vikář a politický vězeň
 Josef Jakubec (jezuita) (1932–1995) – český římskokatolický kněz, jezuita a generální vikář královéhradecké diecéze